Kerken genoemd naar de Goede Herder.

in Nederland:
 Goede Herderkerk (Amsterdam)
 Goede Herderkerk (Bedum)
 Goede Herderkerk (Borger)
 Goede Herderkerk (Breda)
 Goede Herderkerk (Budel)
 Goede Herderkerk (Ede)
 Goede Herderkerk (Geldrop)
 Goede Herderkerk (Groningen)
 Goede Herderkerk (Haarlem)
 Goede Herderkerk (Heerenveen)
 Goede Herderkerk (Helmond)
 Goede Herderkerk (Hilversum)
 Goede Herderkerk (Hoensbroek)
 Goede Herderkerk (Hoogeveen)
 Goede Herderkerk (Huizen)
 Goede Herderkerk (IJmuiden)
 Goede Herderkerk (IJsselmuiden)
 Goede Herderkerk (Leeuwarden)
 Goede Herderkerk (Oldebroek)
 Goede Herderkerk (Ridderkerk)
 Goede Herderkerk (Roermond)
 Goede Herderkerk (Schiebroek)
 Goede Herderkerk (Sint-Oedenrode)
 Goede Herderkerk (Terneuzen)
 Goede Herderkerk (Uithuizen)
 Goede Herderkerk (Voorburg)
 Goede Herderkerk (Wassenaar)
 Goede Herderkerk (Weert)
 Goede Herderkerk (Zoeterwoude)

in België:
 Goede Herderkerk (Moeskroen)
 Goede Herderkerk (Sint-Katelijne-Waver)
 Hulpkapel van de Goede Herder te Torhout, zie De Goede Herder

in het Verenigd Koninkrijk:
 Goede Herderkerk (Church of the Good Shepherd) in Carshalton